Артышта́:

 Артышта — река в Кемеровской области, правый приток Бускускана.
 Артышта — река в Алтайском крае, левый приток Тогула.
 Артышта — посёлок Краснобродского городского округа Кемеровской области.
 Артышта — село Беловского района Кемеровской области.
 Артышта — станция около посёлка Артышта
 Артышта — природная территория рядом с селом Бороденково Беловского района Кемеровской области.